I denna lista över självständiga stater ingår:
de  193 medlemsstaterna i FN där sex saknar fullt erkännande av det internationella samfundet: Armenien, Cypern, Israel, Kina, Nordkorea och Sydkorea
 Vatikanstaten (Heliga stolen) som har fullt erkännande av det internationella samfundet.
Dessutom finns det 4 länder som inte är medlemmar i FN men har fler än 20 länder som ger staten erkännande: Kosovo, Västsahara, Taiwan (Republiken Kina) och Palestina (som är FN-observatör)

Bland de som inte ingår finns bland andra
6 stater som inte är medlemmar i FN och bara har enstaka länder som erkänner dem som självständiga, se Lista över stater som saknar fullt internationellt erkännande
 Den suveräna militära hospitalsorden av sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta (Malteserorden) erkänns som suverän men har de facto inget territorium. "Malteserorden" har diplomatiska relationer med 104 länder.

Lista över självständiga länder enligt ISO 3166-1

Se även

ISO 3166
Enhetsstat
Federation
Konfederation
Lista över stater som saknar fullt internationellt erkännande
Associerad stat
Avhängiga territorier
Autonom region
Särskild ekonomisk zon
Demilitariserad zon
Mikrostat
Mikronation (skenstat)
Lista över väpnade konflikter i Europa efter 1989
Lista över statsöverhuvuden
Lista över historiska länder och riken
Lista över nationalflaggor
Lista över riksvapen
Lista över länder efter folkmängd
Lista över länder efter yta
stat, land, nation

Referenser

Noter

Självständiga stater